Balogh Éva (1924) opera-énekesnő
 Balogh Éva (1934–1976) színésznő
 Balogh Éva (1935) Hetzer Tiborné, agrármérnök
 Balogh Éva (?) modell, manöken, forgatókönyvíró